Pender pode se referir a:
Condado de Pender
Pender (Nebraska)

Desambiguação